Свобода выбора:

 Выбор
 Свобода выбора — книга лауреата Нобелевской премии М. Фридмена и его супруги Р. Фридмен
 Свобода Выбора — общее название для сообщества общественных организаций автомобилистов РФ

См. также 
 Свобода воли